Parveen ist der Familienname folgender Personen:

 Abida Parveen (* 1954), pakistanische Sängerin
 Najma Parveen (* 1990), pakistanische Sprinterin und Hürdenläuferin
 Zeenat Parveen (* 1974), pakistanische Kugelstoßerin